Bartelt est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Dawid Danilo Bartelt (né en 1963), historien et militant des droits de l'homme allemand
Franz Bartelt (né en 1949), romancier et nouvelliste français
 (né en 1974), joueur argentin de football
 (né en 1946), auteur et historien américain

Homonymie de patronyme